Спиру Харет (; ; 1851—1912) — румынский астроном, математик и политический деятель.

Биография 
Спиру Харет родился в городе Яссы в армянской семье. Окончил Бухарестский университет в 1874, после чего стажировался в Сорбонне, где в 1878 получил степень Ph.D. за работу «К вопросу об инвариабельности больших полуосей планетных орбит» (), выполненную под руководством В.Пюизе.

Был первым румыном, получившим степень Ph.D. в Сорбонне. После возвращения в Румынию в 1878 всю оставшуюся жизнь посвятил развитию образования в стране — как профессор и как политический деятель. В 1879 был избран членом-корреспондентом Румынской академии, в 1892 — действительным её членом. Трижды был министром просвещения в правительстве Румынии: в 1897—1899, 1901—1904 и 1907—1910, полностью реорганизовал систему образования в стране.

Вклад в науку 
Наибольшее значение для науки имеет диссертация Харета Sur l’invariabilité des grandes axes des orbites planétaires. Эта работа вносит большой вклад в решение знаменитой Задачи N тел в небесной механике. Известно, что в силу взаимного притяжения (так называемых возмущений) планет их орбиты не имеют строго эллиптическую форму, как сформулировано в первом законе Кеплера. П.Лаплас в 1773 и Ж. Л. Лагранж в 1776 показали, используя первую степень приближения сил возмущения, что большие полуоси орбит планет являются стабильными. В 1808 С. Д. Пуассон доказал, что при использовании второй степени приближения величины больших полуосей остаются стабильными. Харет в своей диссертации использовал третью степени приближения, показав, что большие полуоси не являются стабильными, как считалось ранее, а описываются временно́й функцией, которую он назвал вековым возмущением. А.Пуанкаре воспринял работу Харета как большой сюрприз и продолжил её, что в конечном итоге привело его к созданию теории хаоса. Ф.Тиссеран рекомендовал применить метод Харета для решения других астрономических задач, что было сделано уже в 1950-х гг.

Впоследствии Харет опубликовал статью о вековом ускорении движения Луны (1880) и статью о Большом Красном Пятне Юпитера в 1912.
Основал астрономическую обсерваторию в Бухаресте.

В 1910 опубликовал статью «Социальная механика», в которой попытался применить математический аппарат для описания социальных явлений.

В его честь назван кратер на Луне. Также планируется установить бюст в Кишинёве.

Примечания

Литература 
 Spiru Haret, Laws and Normative Acts on School and Education. An Anthology, With an Introductory Study By Constantin Schifirneț, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2014
 
 Constantin Schifirneţ, Spiru Haret, Education and  School Legislation Reform, „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXV, nr. 3–4, pp. 311–326, 2014 http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2014/07-CSchifirnet.pdf

Ссылки 
 Общество Спиру Харета 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Румынии
Математики Румынии
Политики Румынии
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Министры образования Румынии
Члены Румынской академии
Похороненные на кладбище Беллу